Sydkoreas præsidenter er statsoverhovedet (og regeringslederen) i Sydkorea. Præsidenten vælges hvert 5. år.

Præsidenten er ifølge forfatningen statsoverhoved, regeringsleder og de væbnede styrkers øverstbefalende. Forfatningen og tillæget Lov om Præsidentvalg fra 1987 beskriver valg ved direkte, hemmelig stemmeafgivning, hvilket ændrede de tidligere 16 års indirekte præsidentvalg gennemført af de tidligere regeringer. Præsidenten sidder i en periode på 5 år og nyvalg skal afholdes senest 30 dage før periodens udløb. Hvis en ledig præsidentpost skulle opstå, skal en ny vælges inden for 60 dage, under hvilken periode hans opgaver varetages af premierministeren eller anden højtstående minister i kabinettet efter en rækkefølge bestemt ved lov. Mens han besidder posten, kan præsidenten ikke tiltales for nogen kriminalitet udover oprør eller landsforræderi.

Sydkoreas regeringsledere fra 1919

Noter 

 
Præsidenter, Sydkoreas
Lister over præsidenter